Marchastel (Cantal) – comune francese
Marchastel (Lozère) – comune francese